Als Buchenwolllaus werden zwei Arten der Pflanzenläuse bezeichnet:
 Buchenblattlaus – aus der Überfamilie der Blattläuse (Aphidoidea)
 Buchenwollschildlaus – aus der Überfamilie der  Schildläuse (Coccoidea)